Bendix kan avse:

 Bendixkoppling – en mekanisk anordning som bland annat använts för inkoppling av startmotorer
 Bendixtrofén – en transkontinental flygtävling uppsatt av Vincent Bendix

Personer
 Julius Bendix (1818–1971), svensk tonsättare 
 Kurt Bendix (1904–19992), svensk orkesterledare
 Vincent Bendix (1882–1945), amerikansk uppfinnare och industriman
 Åke Bendix (född 1936), svensk företagsledare och politiker